Wrocanka ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Wrocanka (Miejsce Piastowe) im Powiat Krośnieński in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Wrocanka (Tarnowiec) im Powiat Jasielski in der Woiwodschaft Karpatenvorland